Бесник Хаси (; род. 25 декабря 1971, Джяковица, Косово, СФРЮ) — албанский футболист, полузащитник. Известен по своим выступлениям за сборную Албании и клубы «Генк» и «Андерлехт». Работал главным тренером «Андерлехта», «Легии» и «Олимпиакоса».

Карьера

Клубная карьера 
Родился в городе Джяковица, Югославия. Начинал заниматься футболом в клубе своего родного города «Веллазними», позднее перешёл в клуб Второй югославской лиги «Лириа» в котором дебютировал во взрослом футболе, в клубе выступал два года, провёл 46 матчей и забил 2 гола.

С 1990 года игрок клуба Второй югославской лиги «Загреб». В сезоне 1991/92 находился в аренде сначала в «Динамо Панчево», позже в «Приштине», выступавшей в Первой югославской лиге, за которую провёл один матч. Позже выступал в только образованной Первой лиге Хорватии в составе «Загреба», также выступал за хорватский клуб «Самобор».

В 1994 году перебирается в клуб Второго дивизиона Бельгии «Генк». В сезоне 1995/96 со своей командой добился права выступать в высшей лиге Бельгии. Поиграв некоторое время в аренде за немецкий клуб «Мюнхен 1860», Хаси возвращается в «Генк», с которым становится чемпионом Про Лиги в сезоне 1998/99 и обладателем Кубка Бельгии 2000 года.

В 2000 году заключает контракт с клубом «Андерлехт», в клубе провёл 6 лет и трижды становился чемпионом Бельгии. За клуб провёл 107 матчей и забил 1 гол.

В 2006 году переходит в клуб «Локерен», за который выступал до конца сезона 2006/07, проведя 35 матчей и забив 1 гол.

В начале сезона 2007/08 подписывает двухлетний контракт с клубом «Серкль Брюгге», отыграв один сезон, проведя 31 матч, принимает решение о завершении карьеры.

Международная карьера 
Провёл 47 матчей в составе сборной Албании, забил 2 гола. Является первым косовским албанцем, выступавшим за сборную Албании, из-за чего часто указывается в прессе как человек символизирующий объединение Косово и Албании.

Международные голы

Тренерская карьера 
После завершения карьеры по завершении сезона 2007/08, устроился помощником тренера в клуб «Андерлехт». В марте 2014 года, после того как Джон ван ден Бром покинул клуб, был назначен главным тренером клуба.

Тренерская статистика

Достижения

Игровая карьера 
 Чемпион Бельгии (4): 1998/99, 2000/01, 2003/04, 2005/06
 Кубок Бельгии: 1999/2000
 Суперкубок Бельгии (2): 2000, 2001

Тренерская карьера 
 Чемпион Бельгии: 2013/14
 Суперкубок Бельгии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Андерлехта»

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Лириа»
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Динамо» Панчево
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Футбольные тренеры Албании
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Аль-Раед»
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Джидда